Р-33 имеет несколько значений:

 Р-33 — российская ракета «воздух-воздух»
 Р-33 — отравляющее вещество